Сергей Михайлович Середонин  (1860—1914) — русский .

Биография 
Родился  года в Санкт-Петербурге. Образование получил в 6-й Санкт-Петербургской гимназии (1879, золотая медаль) и на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета. После окончания курса был оставлен при университете для приготовления к профессорскому званию.

В 1892 году удостоен степени магистра русской истории за «Сочинение Джильса Флетчера «Of the Russe Common Wealth» как исторический источник». С того же года в должности приват-доцента читал лекции в Санкт-Петербургском университете и профессор русской истории на Высших женских курсах. Преподавал также историческую географию в Петербургском археологическом институте.

Написал сочинения о деятельности М. М. Сперанского, Александра I и Николая I. 

Умер  года в селе Красное Ярославской губернии.

Библиография 
 Перевод известий англичан о России // «Чтения Московского Общества Истории и Древностей России». — 1884. — № 4.
 Известия англичан о России во второй половине XVI века // «ЖМНП». — 1885. — № 12.
 Известия иностранцев о вооружённых силах Московского государства в конце XVI века // «Библиограф». — 1891, № 2, 3; отдельно: : ред. журн. «Библиограф» (Н. М. Лисовского), 1891. — 32 с.
 Сочинение Джильса Флетчера «Of the Russe Common Wealth» как исторический источник. — С.-Петербург : тип. И. Н. Скороходова, 1891. — [8], VI, 399 с.
 Историческая география : Лекции, чит. в СПБ археол. ин-те в 1899-1900 акад. г. —  : изд. действ. чл. Арх. ин-та С. Н. Чельцова, ценз. 1899. — 99 с.
 Историческая география : Лекции. чит. в Спб. археол. ин-те : 1 гр. для держания экзамена в 1903 г. Курс 1-2. —  : изд. пор. Румянцева, 1902.: Курс 1. — ценз. 1902. — 84 с.; Курс 2. —  : изд. слуш. Федосеева, 1902. — 125 с., 1 л. карт.
 Исторический обзор деятельности Комитета министров: К столетию Комитета министров (1802—1902): В 7 т. — , 1902.
 Скифия и скифы. Историческая география : Лекции, чит. в С.-Петерб. археол. ин-те и стеногр. запис./ Проф. С. М. Середонин; Зав. изд. слушатель 2 курса учен. лес. Митр. Ив. Белавенец. — [Санкт-Петербург] : изд. слушателей Ин-та, 1905. — 8 с.
 Граф М. М. Сперанский : очерк государственной деятельности. — Санкт-Петербург : Тип. товарищества «Общественная польза», 1909. — [2], 189 с.
 Изд. 2-е. — Москва : URSS : ЛЕНАНД, cop. 2015. — 189, [1] с.; — (Биографии выдающихся личностей: БВЛ). — ISBN 978-5-9710-2038-7.
 Отзыв о сочинении В. А. Кордта: «Материалы по истории русской картографии. Вторая серия. Вып. I. Карты всей России, северных ее областей и Сибири», Киев, 1906 г., составленный проф. С. М. Середониным. — Санкт-Петербург : тип. Имп. Акад. наук, 1911. — 20 с.
 Политические причины войны 1812-го года : [Докл., чит. в заседании Рус. ист. о-ва 12 марта 1912 г.] / С. М. Середонин. — Санкт-Петербург : тип. Гл. упр. уделов, 1912 (обл. 1913). — 32 с.
 Историческая география : Лекции, чит. проф. С. М. Середониным в Императорском петроградском археологическом институте / Императорский петроградский археологический ин-т. — Посмертное изд. - Петроград: тип. Гл. упр. уделов, 1916. — 240, [5] с., [1] л. карт.
 Изд. 2-е. — Москва : URSS : Ленанд, 2016. — 240, [1] с. : ил. — (Академия фундаментальных исследований: история). — ISBN 978-5-9710-2742-3.

Примечания

Литература 
 Середонин, Сергей Михайлович // Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского С.-Петербургского университета за истекшую третью четверть века его существования, 1869—1894. — Т. 2. —  : тип. Б. М. Вольфа, 1898. — С. 191—192.

Ссылки 
 Середонин Сергей Михайлович // Биографика СПбГУ

Историки Российской империи
Выпускники Санкт-Петербургской 6-й гимназии
Выпускники историко-филологического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета
Преподаватели Императорского Санкт-Петербургского университета
Преподаватели Бестужевских курсов
Преподаватели Санкт-Петербургского археологического института